Arc, a fej elülső felszíne

Irodalom

 Az arc, Dean R. Koontz regénye (2004)

Film

 Arc, svéd filmdráma (1958), rend.: Ingmar Bergman
 Arc, magyar játékfilm (1970), rend.: Zolnay Pál
 Arc, amerikai játékfilm (1995), rend.: Victor Salva
 Arc, koreai horror (2004), rend.: Sang-Gon Yoo
 Arc, lengyel filmdráma (2018), rend.: Malgorzata Szumowska

Zene

 Omega X: Az arc, az Omega együttes albuma (1981)
 Az arc, Omega-dal (1981)